Llista de roques ígnies
 Llista de roques sedimentàries
 Llista de roques metamòrfiques